Catello Cimmino – calciatore italiano
Gianfranco Cimmino – matematico italiano
Gianluigi Cimmino – imprenditore italiano
Luciano Cimmino – imprenditore e politico italiano
Nicola Francesco Cimmino – critico letterario italiano